The Babes in the Woods – cortometraggio del 1912 della Pathé
The Babes in the Woods – film del 1917 diretto da Chester M. Franklin e Sidney Franklin (1917)
The Babes in the Woods – cortometraggio del 1925 diretto da Walter Lantz